

Profile
Nume: 이순재 / Lee Soon Jae (Lee Sun Jae)
Professie: Actor
Data nasterii 1934-Oct-10
Inaltime: 165 cm
Greutate: 68 kg
Semn zodiacal: Libra
Familie: sotie si 2 copii

Seriale
High Kick Through The Roof (MBC, 2009)
Queen Seon Duk (MBC, 2009)
I Love You, Don't Cry (MBC, 2008)
Beethoven Virus (MBC, 2008)
Mom Has Grown Horns (KBS2, 2008)
Yi San (MBC, 2007)
When Spring Comes (KBS2, 2007)
Unstoppable High Kick (MBC, 2006)
The Vineyard Man (KBS2, 2006)
A Love to Kill (KBS2, 2005)
Princess Lulu (SBS, 2005)
Hanoi Bride (SBS, 2005)
My Sweetheart My Darling (KBS1, 2005)
Land (SBS, 2004)
Tropical Nights in December (MBC, 2004)
Sweet 18 (KBS2, 2004)
A Problem at My Younger Brother's House (SBS, 2003)
Pearl Necklace (KBS2, 2003)
Who's My Love (KBS2, 2002)
Guardian Angel (SBS, 2001)
Still Love (SBS, 2001)
Rustic Period (SBS, 2002)
Present (MBC, 2002)
Orient Theatre (KBS2, 2001)
Sangdo (MBC, 2001)
Housewife's Rebellion (MBC, 2000)
Mr. Duke (MBC, 2000)
Huh Joon (MBC, 1999)
Ambition (MBC, 1994)

Filme
My Girl and I (2005)

Legături externe 
Profile (nate) 
Profile (epg)
Korean Wikipedia

Actori coreeni
Oameni în viață